South West – regione dell'Australia Occidentale (Australia)
 Sud Ovest (South West) – regione dell'Inghilterra (Regno Unito)
 Sudovest (South West) – porzione degli Stati Uniti d'America

 Southwest Airlines – compagnia aerea statunitense